Ölweiher ist ein Seename:

 Ölweiher (Dinkelsbühl), Weiher im Lauf des Mutschachgrabens (zur Wörnitz) an der Unsinnigen Mühle, Stadt Dinkelsbühle, Landkreis Ansbach, Bayern
 Ölweiher oder Ölmühlweiher, Weiher im Lauf der Rotach (zur Wörnitz) bei der Ölmühle, Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Ölweiher (Mittelbiberach), Weiher neben dem Rotbach (zur Riß in Biberach) vor der Dautenmühle von Mittelbiberach, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Ölweiher (Oberkochen), Quellteich des Roten Kochers in Oberkochen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Ölweiher (Wört), Weiher im Lauf des Frauenbachs (zur Rotach) bei Dürrenstetten, Gemeinde Wört, Ostalbkreis, Baden-Württemberg